Kyosuke Tagawa (Fukuoka, 11 de fevereiro de 1999) é um futebolista profissional japonês que atua como atacante.

Carreira 
Kyosuke Tagawa começou a carreira no Sagan Tosu. 

Naturais de Fukuoka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sagan Tosu
Futebolistas do Football Club Tokyo